

Одарґово — село в гміні Крокова Пуцького повіту Поморського воєводства
 Одарґово — село в гміні Добжани Старгардського повіту Західнопоморського воєводства